Udruženje građana Urbani Šokci – Sombor
 Međunarodni okrugli stol Urbani Šokci u organizaciji Udruženja građana Urbani Šokci - Sombor